Веспрем — город в Венгрии, административный центр одноимённого медье.
 Веспрем — провинция (медье) в современной Венгрии.
 Веспрем — комитат Венгерского королевства.
 «Веспрем» — гандбольный клуб.
  — футбольный клуб.